Острівні ігри — міжнародні мультиспортивні змагання, що проходять кожних два роки між спортсменами незалежних та напівзалежних островів та територій. Організатором змагань є Міжнародна асоціація Острівних ігор. Вперше пройшли в 1985 році на острові Мен як частина «Міжнародного року спорту на острові Мен».

Країни-учасниці 

  Джерсі
  Острів Мен
  Гернсі
  Готланд
  Острів Уайт
  Аландські острови
  Фарерські острови
  Сааремаа
  Кайманові острови
  Родос
  Бермудські острови
  Гібралтар

  Шетландські острови
  Оркнейські острови
  Англсі
  Гренландія
  Менорка
  Сарк
  Фолклендські острови
  Зовнішні Гебриди
  Фроя
  Хітра
  Олдерні
  Острів Святої Єлени

Колишні учасники:
 
 
  Острів Принца Едварда

Змагання

Дисципліни

Медальний залік 
У таблиці наведено загальний медальний залік після Острівних ігор 2015 року:

Примітки

Посилання 
 International Island Games Association 
 Previous Results in Island Games 

Мультиспортивні змагання
Засновані 1985